European Trophy (Nordic Trophy mellan 2006 och 2009) var en ishockeyturnering som spelades mellan augusti och början av september varje år, månaden innan Elitserien i ishockey drar igång (Elitserien i ishockey drar igång i september varje år). Från början bestod turneringen bara av lag från Sverige och Finland, men 2010 blev turneringen europeisk med lag från Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge. 2014 ersattes turneringen av Champions Hockey League.

Turneringen infördes 2006 och innehöll då sex stycken lag. Året därpå expanderades turneringen till åtta lag, inklusive de deltagande klubbarnas respektive juniorlag. 2008 och 2009 expanderades turneringen ytterligare med två lag till det dåvarande formatet med 12 lag. 2009 delades turneringen upp i en finsk och en svensk turnering.  Den 26 december 2009 blev det klart att det blir en turnering 2010. 

En liknande turnering fanns tidigare för juniorer och kallades för European Trophy Junior; den turneringen lades dock ner efter 2010.

Lag 
2007 bestod Nordic Trophy av fyra svenska lag: Djurgårdens IF, Frölunda HC, Färjestads BK och Linköpings HC; och fyra finska lag: HIFK, Oulun Kärpät, Tappara och HC TPS. 2008 expanderades turneringen med svenska HV71 och finska Jokerit. 2009 tillkom två lag: Malmö Redhawks från Sverige och Lukko från Finland. 2010 blev turneringen europeisk med lag från Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge. Lukko försvann. 2011 försvann Malmö och Vålerenga och de schweiziska lagen tog en paus. I stället tillkom Luleå, KalPa, Vienna Capitals, Bratislava och sex tjeckiska lag.

2010 
Huvudartikel: European Trophy 2010

2011 
Huvudartikel: European Trophy 2011

2012, 2013

Segrare genom åren

Seriesegrare 
 2006 –  Färjestad BK
 2007 –  Oulun Kärpät
 2008 –  Linköpings HC
 2009 –  HV71 (svenska turneringen)   Lukko (finska turneringen)
 2010 –  Eisbären Berlin (Division Capital)   HV71 (Division Central)

 2011 –  Jokerit (North Division)  <span style="padding-left:44px;"> HC Plzen (East Division)   <span style="padding-left:44px;"> HC Pardubice (South Division)    Frölunda Indians (West Division)

 2012 –  Luleå HF (North Division)  <span style="padding-left:44px;"> Tappara (East Division)   <span style="padding-left:44px;"> HV71 (South Division)    Färjestad BK (West Division)

Mästare 
 2006 –  Färjestad BK
 2007 –  Oulun Kärpät
 2008 –  Linköpings HC
 2009 –  Djurgårdens IF (svenska turneringen)
 Tappara (finska turneringen)
 2010 –  Eisbären Berlin
 2011 –  EC Red Bull Salzburg
 2012 –  Luleå HF
 2013 –  JYP

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Se även 
 Nordic Trophy Junior

Nordic Trophy